Ana Paula Rodrigues (1987) világbajnok, pánamerikaijátékok-győztes brazil kézilabdázónő, olimpikon
 Ana Paula Rodrigues (1988) pánamerikaijátékok-bronzérmes brazil tornásznő, olimpikon